Митрополи́т Ирине́й (в миру Иван Петрович Середний; 10 мая 1939, село Столпин, Корецкий район, Ровенская область, УССР) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), с 19 октября 1993 года управляет Днепропетровской епархией Украинской православной церкви (Московского патриархата); 19 июня 2002 года был возведён в сан митрополита Днепропетровского и Павлоградского. Член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Тезоименитство —  (священномученика Иринея Лионского).

Биография 
Родился 10 мая 1939 года в селе Столпин Волынского воеводства (Польша) в крестьянской семье.

После окончания средней школы в 1957 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а в 1961 году — в Ленинградскую духовную академию.

В 1963—1966 годах служил в рядах Советской Армии.

В 1968 году окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при академии профессорским стипендиатом.

21 мая 1968 года был рукоположён во диакона в состоянии целибата, а на следующий день — во иерея.

С 1968 года служил в Свято-Троицком соборе Ленинграда.

С 1969 года преподаватель канонического права, секретарь Учёного совета Ленинградской духовной академии и старший помощник инспектора.

1 сентября 1970 года в академическом храме пострижен в монашество с именем Ириней, в честь священномученика Иринея Лионского. В марте 1971 года был возведён в сан архимандрита.

С 13 марта 1971 года по 1975 год служил на Патриаршем подворье в Токио.

27 июля 1975 года в Богоявленском соборе Москвы был хиротонисан во епископа Уфимского и Стерлитамакского. Хиротонию совершили: патриарх Пимен, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов), митрополит Таллинский и Эстонский Алексий (Ридигер), митрополит Тульский и Белевский Ювеналий (Поярков).

С 19 июля 1976 года — епископ Серпуховский, викарий Московской епархии, управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно в США.

16 июля 1982 года освобожден от обязанностей управляющего Патриаршими приходами в Канаде и назначен архиепископом Алма-Атинским и Казахстанским епархию.

С 28 марта 1984 года — архиепископ Харьковский и Богодуховский.

С 13 сентября 1989 года — архиепископ Львовский и Дрогобычский. Покинул епархию по собственной просьбе, из страха перед конфликтами, связанными с легализацией Украинской грекокатолической церкви (17 сентября 1989 во Львове был совершён многотысячный поход к собору Святого Юра с требованием легализации УГКЦ в Советском Союзе).

С 10 апреля 1990 года — архиепископ Ровенский и Острожский.

С 19 октября 1993 года — архиепископ Днепропетровский и Криворожский.

С 27 июля 1996 года — архиепископ Днепропетровский и Павлоградский (до 12 сентября временно управлял Криворожской епархией).

19 июня 2002 года был возведён в сан митрополита.

27 июля 2009 года решением Священного Синода Русской православной церкви включён в состав Межсоборного присутствия.

13 февраля 2012 года госпитализирован в тяжёлом состоянии в клиническую больницу им. И. И. Мечникова г. Днепропетровска. 13 марта 2012 года после месяца лечения выписан из больницы.

Не вошёл в новый состав Межсоборного присутствия, утверждённый 23 октября 2014 года решением Священного Синода Русской православной церкви.

28 декабря 2022 года указом № 898/2022 лишен гражданства Украины.

Награды

Церковные 
Русская православная церковь
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира II и III степени
 Орден преподобного Сергия Радонежского I, II и III степени
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I и II степени
 Орден преподобного Серафима Саровского I и II степени
 Орден святителя Алексия, митрополита Московского, III степени

Украинская православная церковь (Московского патриархата)
 Орден преподобного Нестора Летописца I степени

 Юбилейный орден «Рождество Христово — 2000» I степени
 Юбилейный орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»

Польская православная церковь
 Орден св. равноапостольной Марии Магдалины

Светские 
Украина
 Орден «За заслуги» I степени (16 января 2009 года) — за весомый личный вклад в дело консолидации украинского общества, развитие демократического, социального и правового государства и по случаю Дня Соборности Украины
 Орден «За заслуги» II степени (11 мая 2004 года) — за значительный личный вклад в возрождение духовности, утверждение идей милосердия и согласия в обществе и по случаю 65-летия со дня рождения
 Орден «За заслуги» III степени (5 мая 1999 года) — за многолетнюю плодотворную церковную деятельность, весомый личный вклад в утверждение основ христианской морали в обществе
 «Казацкая слава» I и II степени

Россия
 Орден Дружбы (7 мая 2009 года) — за большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества Российской Федерации и Украины

Публикации 
 Проблема экуменизма — тема диссертации [Доцент Н. А. Заболотский «Кафоличность — проблема экуменизма»] // Журнал Московской Патриархии. 1969. — № 11. — С. 20-21
 Епископ Филадельфийский Алексий [Ван дер Менсбрюгге] — доктор богословия // Журнал Московской Патриархии. 1969. — № 12. — С. 15.
 Димитрий Димитриевич Вознесенский (некролог) // Журнал Московской Патриархии. 1970. — № 9. — С. 37-38.
 Начало нового учебного года (в Ленинградской духовной академии и семинарии) // Журнал Московской Патриархии. 1970. — № 11. — С. 15-16
 Памятник братской любви // Журнал Московской Патриархии. 1972. — № 11. — С. 28-30
 Профессор С. В. Троицкий; его жизнь и труды в области канонического права [библ. 755] // Богословские труды. 1974. — № 12. — С. 217—247
 «Труды русских канонистов А. П. Павлова, И. С. Бердникова, В. Н. Бенешевича и С. В. Троицкого» (отчет).
 Слово при наречении во епископа Уфимского и Стерлитамакского. // Журнал Московской Патриархии. 1975. — № 10. — С. 12.
 Слово в Свято-Варваринском кафедральном соборе города Эдмонтона // Журнал Московской Патриархии. 1977. — № 7. — С. 29-30
 Речь на праздновании юбилея 75-летия св.-Николаевского собора в Нью-Йорке. (Ноябрь, 1977 г.) // Журнал Московской Патриархии. 1978. — № 7. — С. 19-20.
 День Православия и 13-й съезд клира и мирян Патриарших приходов в Канаде // Журнал Московской Патриархии. 1979. — № 6. — С. 10.
 Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Пимену [благодарность за приветствие III съезду духовенства и мирян Патриарших приходов в США] // Журнал Московской Патриархии. 1981. — № 2. — С. 11-12.
 Митрополиту Ювеналию [благодарность за приветствие III съезду духовенства и мирян Патриарших приходов в США] // Журнал Московской Патриархии. 1981. — № 2. — С. 12.
 Письмо [по поводу ситуации на Украине] // Официальная хроника. Журнал Московской Патриархии. 1993. [пробный номер]. — C. 26.

Примечания

Источники 
 Наречение и хиротония архимандрита Иринея (Середнего) во епископа Уфимского и Стерлитамакского // Журнал Московской Патриархии. 1975. — № 10. — С. 12-15.

Ссылки 
 ІРИНЕЙ, Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Биография на официальном сайте УПЦ
 Энциклопедия «Древо» 
 Ириней (Середний) на сайте «Русское Православие»

Митрополиты Украинской православной церкви
Днепропетровская епархия
Преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии (после 1946)
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Кавалеры ордена УПЦ преподобного Нестора Летописца
Криворожская епархия
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Патриаршие приходы в Канаде
Религиозные деятели Кривого Рога
Лишённые гражданства Украины